Хау има више значења:
 Хау (Индијана)
 Хау (Тексас)
 Хау (Оклахома)